Богатово — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области. Входит в состав Долгоруковского сельского поселения.

История 
В конце XIV века Розиттен это  прусская деревеня в составе округа Цинтен. 

В 1741 году в Розиттене открылась школа, 1929 году было построено новое здание школы. 

1 апреля 1938 года Борненен вошел в состав общины Розиттен. 

В 1946 году населенные пункты Розиттен и Борненен были объеденные в поселок Богатово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района